De originele titel van het verhaal De eerste mensen op de maan van H.G. Wells
The First Men in the Moon (1919), een film uit 1919
First Men in the Moon (1964), een film uit 1964.
The First Men in the Moon (2010), een film uit 2010